Palmenhaus – serra a Vienna
Palmenhaus – serra nel castello di Schönbrunn a Vienna
Palmenhaus – serra a Gliwice
Altes Palmenhaus – serra nel castello di Schönbrunn a Vienna